|-
| (78401) 2002 QS8||||19 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78402) 2002 QW8||||19 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (78403) 2002 QJ9||||19 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78404) 2002 QG14||||26 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78405) 2002 QW14||||26 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78406) 2002 QP17||||27 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78407) 2002 QV17||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78408) 2002 QV18||||26 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78409) 2002 QR19||||27 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78410) 2002 QU21||||26 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78411) 2002 QG28||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78412) 2002 QF29||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78413) 2002 QZ33||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78414) 2002 QS34||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78415) 2002 QV34||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78416) 2002 QU35||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78417) 2002 QE37||||30 серпня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (78418) 2002 QH38||||30 серпня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (78419) 2002 QX39||||27 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78420) 2002 QU40||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78421) 2002 QE41||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78422) 2002 QN41||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78423) 2002 QY41||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78424) 2002 QB42||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78425) 2002 QO42||||30 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78426) 2002 QY44||||30 серпня 2002||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Обсерваторія Амейя-де-Мар
|-
| (78427) 2002 QY45||||29 серпня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (78428) 2002 QC46||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 78429 Башек (Baschek)||||18 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| 78430 Ендрюпірс (Andrewpearce)||||18 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| 78431 Кембл (Kemble)||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||Ендрю Лов
|-
| 78432 Геленсейлер (Helensailer)||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||Роб Метсон
|-
| 78433 Ґертрудольф (Gertrudolf)||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| 78434 Дієр (Dyer)||||17 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||Ендрю Лов
|-
| (78435) 2002 RY2||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78436) 2002 RV4||||3 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78437) 2002 RJ5||||3 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78438) 2002 RR6||||1 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (78439) 2002 RV7||||3 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (78440) 2002 RL13||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78441) 2002 RQ13||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78442) 2002 RN14||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78443) 2002 RE15||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78444) 2002 RB19||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78445) 2002 RS19||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78446) 2002 RT19||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78447) 2002 RN20||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78448) 2002 RQ21||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78449) 2002 RU23||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78450) 2002 RJ24||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78451) 2002 RY24||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78452) 2002 RZ24||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78453) 2002 RD26||||3 вересня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (78454) 2002 RD29||||3 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (78455) 2002 RR29||||3 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (78456) 2002 RL31||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78457) 2002 RZ31||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78458) 2002 RM35||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78459) 2002 RR35||||5 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78460) 2002 RD36||||5 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78461) 2002 RH37||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78462) 2002 RQ37||||5 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78463) 2002 RV40||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78464) 2002 RC42||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78465) 2002 RK43||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78466) 2002 RR43||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78467) 2002 RZ43||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78468) 2002 RL44||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78469) 2002 RN44||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78470) 2002 RM45||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78471) 2002 RR46||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78472) 2002 RE47||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78473) 2002 RE48||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78474) 2002 RB49||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78475) 2002 RM49||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78476) 2002 RQ50||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78477) 2002 RF51||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78478) 2002 RE52||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78479) 2002 RO52||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78480) 2002 RA53||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78481) 2002 RY53||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78482) 2002 RR54||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78483) 2002 RV54||||5 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78484) 2002 RS57||||5 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78485) 2002 RX58||||5 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78486) 2002 RN59||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78487) 2002 RO59||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78488) 2002 RJ60||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78489) 2002 RZ60||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78490) 2002 RF61||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78491) 2002 RQ61||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78492) 2002 RX61||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78493) 2002 RS62||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78494) 2002 RX63||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78495) 2002 RZ64||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78496) 2002 RH67||||3 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78497) 2002 RR71||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78498) 2002 RX72||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78499) 2002 RQ74||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78500) 2002 RO75||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

78400